Diplogasteridae är en familj av rundmaskar. Enligt Catalogue of Life ingår Diplogasteridae i ordningen Diplogasterida, klassen Secernentea, fylumet rundmaskar och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen Diplogasterida, klassen Adenophorea, fylumet rundmaskar och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Diplogasteridae 65 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Rundmaskar
Diplogasteridae